Benjamin Bratt, Amerikaans acteur
 Thora Bratt, Noors-Amerikaans pianiste
 Will Bratt, Brits autocoureur